Christoffer Urne er navnet på flere personer:

 Christoffer Johansen Urne til Rygård (død 1566) – dansk adelsmand og straffefange
 Christoffer Urne (rigskansler) (1594-1663) – dansk rigskansler og statholder i Norge (Christoffer Knudsen Urne)